Zwyczajowe określenie kilku gatunków i mieszańców z rodzaju cytrus Citrus z rodziny rutowatych:
 pomarańcza chińska, pomarańcza słodka Citrus sinensis 
 pomarańcza bergamota, bergamota, bergamotka Citrus bergamia
 pomarańcza gorzka, pomarańcza kwaśna Citrus aurantium
 pomarańcza olbrzymia, pompela Citrus grandis
 pomarańcza limeta, limeta, limeta kwaśna Citrus limetta

Zobacz też 

 sok pomarańczowy
 barwa pomarańczowa (pomarańcz)